Аполлон Адольфович Гибер фон Грейфенфельс (31 мая 1887 — ?) — военный деятель, полковник, спортсмен времён Российской империи, родился в Киеве 31 мая 1887 года. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.

Окончил Херсонское реальное училище. Поступил в Тверское кавалерийское училище. Штабс-ротмистр, командир эскадрона 7-го драгунского полка.

В составе спортивной делегации Российской империи участвовал в Олимпийских играх 1912 года. Соревновался в индивидуальном турнире по фехтованию на сабле, дошёл до полуфинала, где занял четвёртое место. В командных соревнованиях занял девятое место.

После Октябрьской социалистической революции воевал в белых войсках Северного фронта. В 1919 году эмигрировал в Англию.

Жена Ольга Александровна (Шульц), дети: Николай (1914 г. р.), Владимир (1916 г. р.), Ирина (1918 г. р.) — родились в Житомире.

Примечания 

Полковники (Российская империя)
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1912 года